

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 College Station – census-designated place della Contea di Pulaski, Arkansas
 College Station – città della Contea di Brazos, Texas